Tabela rojów meteorów

Od roku 2007 Międzynarodowa Organizacja Meteorowa (International Meteor Organization) wykreśliła większość rojów ekliptycznych, zastępując je jednym, trwającym prawie przez cały rok, rojem Antyhelion (ANT).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 ALPO Meteors Section 
  
 List of all meteor showers 

Roje meteorów